Onderdistrict in Indonesië
 Pager Wojo (onderdistrict) ook Pagerwojo, een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pagerwojo (Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Pagerwojo (Buduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Pagerwojo (Pager Wojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pagerwojo (Kesamben), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Pagerwojo (Perak), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java